Ordenalfabetix es el vendedor de pescado de la aldea de Astérix y Obélix en las historietas de Astérix el Galo.

Información general 
Muchos habitantes de la aldea, en especial Esautomatix, alegan que el pescado de Ordenalfabetix no es fresco, lo cual suele provocar grandes peleas en la aldea. La pescadería que regenta él junto a su esposa Yelosumarín se llama "Chez Ordenalfabetix", que en francés significa "Casa Ordenalfabétix". Él es sumamente sensible al tema de la frescura de su mercancía, tema que con o sin ocasión menciona Esautomatix, y cualquier insinuación suele terminar ocasionando grandes peleas. En las batallas lucha con sus pescados.

Este personaje aparece por primera vez en el álbum Astérix en Hispania, 14º de la serie, que también es el primer álbum en el que los habitantes de la aldea gala pelean amistosamente entre ellos, precisamente, a raíz de una discusión por el pescado de Ordenalfabetix. Tras este álbum, es habitual que forme "duo cómico" con Esautomatix, el herrero, en gags en los que terminan peleándose o atizándoles juntos a los romanos.

También, aunque el álbum original en el que se basa es anterior, aparece en la película Astérix en Bretaña, en una escena al inicio de la película que no aparece en el álbum con una pelea de los miembros de la aldea, y derivada, otra vez, de la frescura de sus pescados, y de nuevo con Esautomatix como principal "pareja cómica" para desencadenar el gag.

Personajes de Astérix
Franceses ficticios